Woden – miasto w USA w stanie Iowa
 Woden – wieś w Bułgarii w obwodzie Chaskowo
 Woden – wieś w Bułgarii w obwodzie Jamboł